FC Vilniaus Vytis é um clube de futebol profissional lituano da cidade de Vilnius.

História 
O Futbolo klubas "TAIP" foi fundado em 2012 e foi dissolvido em 2020.

Participação no Campeonato Lituano

Equipamentos

Equipamentos anteriores 
 2012–14 FK TAIP
 2016–20 FC Vilniaus Vytis

Elenco Atual 
<small>Última atualização: 24 de Janeiro de 2020 (UTC).''

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Ligações externas
Página oficial (em lituano)

Vilniaus Vytis
Clubes de futebol fundados em 2012